Андре́ас Том (; род. 7 сентября 1965 года, Рюдерсдорф, ГДР) — немецкий футболист, нападающий. В настоящее время ассистент главного тренера клуба «Герта». Известен по выступлениям за «Динамо» (Берлин), «Байер 04» и «Селтик». Выступал за сборные ГДР и Германии.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе Том дебютировал в клубе «Динамо» (Берлин), в котором провёл семь сезонов, за это время он пять раз становился чемпионом ГДР и завоевал два Кубка ГДР, в 1988 году был признан футболистом года в ГДР. После падения берлинской стены перешёл в «Байер 04», в котором провёл пять лет и завоевал Кубок Германии. В 1995 году перешёл в шотландский «Селтик», с которым стал чемпионом Шотландии, после трёх лет в «Селтике» вернулся в немецкий чемпионат, в берлинскую «Герту», в которой и завершил карьеру в 2001 году.

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной ГДР Том дебютировал 10 октября 1984 года в матче со сборной Алжира. Всего в составе сборной ГДР провёл 51 матч, в которых забил 16 голов. После объединения Германии стал выступать за сборную Германии, в составе которой провёл 10 матчей и забил 2 мяча. Был в составе сборной на чемпионате Европы 1992 года, где Германия завоевал серебряные медали.

Тренерская карьера 
После завершения карьеры футболиста Том стал ассистентом тренера в «Герте», а на протяжении двух недель (в трёх матчах чемпионата) исполнял обязанности главного тренера. Затем работал ассистентом в клубе «Хольштайн», но вскоре вернулся в «Герту», где с 2010 года является тренером молодёжной команды.

Достижения 
 Чемпион ГДР (5): 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88
 Чемпион Шотландии (1): 1997/98
 Обладатель Кубка ГДР (2): 1987/88, 1988/89
 Обладатель Кубка Германии (1): 1992/93
 Обладатель Кубка шотландской лиги (1): 1996/97
 Финалист чемпионата Европы (1): 1992
 Футболист года в ГДР (1): 1988
 Лучший бомбардир чемпионата ГДР (1): 1987/88

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Бранденбурге
Футболисты ГДР
Футболисты Германии
Игроки сборной ГДР по футболу
Игроки сборной Германии по футболу
Футбольные тренеры Германии
Игроки ФК «Динамо» Берлин
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Тренеры ФК «Герта»